Lampetia hat folgende Bedeutungen:
 in der griechischen Mythologie die Tochter des Sonnengottes Helios und der Neaira
 eine Gattung der Schwebfliegen
 (393) Lampetia ist ein Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels